Вячеслав Сомов:
 Сомов, Вячеслав Вячеславович (1910—1988) — советский актёр, мастер художественного слова.
 Сомов, Вячеслав Леонидович (род. 1961) — российский политик.